Bienz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bienz (* 1960), Schweizer Segler, Olympiateilnehmer 1992
 Otto Bienz (1910–1985), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Binz (Begriffsklärung)